

Patronyme 

 Jean-Louis Romeuf (1766-1812), général de brigade français ;
 Jacques Alexandre Romeuf (1772-1845), son frère, général de brigade français ;
 Barthélemy de Romeuf (1799-1871), son neveu, militaire et homme politique français ;
 Louis de Romeuf (1879-1922), écrivain romancier.